Wielandt ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Wielandt (* 1940), deutscher Physiker
 Friedrich Wielandt (1906–1996), deutscher Numismatiker
 Friedrich Christian Wilhelm Wielandt (1832–1912), Präsident des Badischen Verwaltungsgerichtshofes und des evangelischen Oberkirchenrats
 Helmut Wielandt (1910–2001), deutscher Mathematiker
 Karl Wielandt (Oberamtmann) (1820–1884), deutscher Verwaltungsbeamter und Richter
 Karl Wielandt (1830–1914), deutscher Reichsgerichtsrat
 Karl Friedrich Wielandt (1723–1792), Obervogt von Stadt und Amt Pforzheim
 Karl Julius Wielandt (1873–1949), badischer Baubeamter
 Manuel Wielandt (1863–1922), deutscher Maler
 Rotraud Wielandt (* 1944), deutsche Islamwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Rudolf Wielandt (1875–1948), deutscher evangelischer Geistlicher und Friedenspfarrer 
 Tim Wielandt (* 1974), Mister Schweiz des Jahres 2007
 Ulrich Wielandt (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Wielandt (1870–1964), deutscher Chemiker und Fabrikant

Siehe auch:
 Wieland
 Wiland